Ариаратиды (; 331 г. до н. э. — 96 г. до н. э.) — династия сатрапов и царей Каппадокии.

История 
Основателем династии является Ариарат I (322 г. до н. э.), который изначально был сатрапом Каппадокии и противостоял войску Александра Македонского, а после падения Державы Ахеменидов провозгласил независимость Каппадокии. Убитому Ариарату I унаследовал старший сын его брата Ороферна Ариарат II, бежавший в Армению, где он жил в изгнании до 301 г. до н. э. По возвращении в Каппадокию он сумел вернуть центральную и южную её часть, но вынужден был признать власть Селевкидов. Ариарат II передал власть своему старшему сыну Ариарамну. Вероятно, в его правление Каппадокия освободилась и стала независимой от Селевкидов. Ариарат VIII впервые обрёл власть, воспользовавшись восстанием каппадокийцев против Ариарата IX, сына Митридата Евпатора. Однако был выдворен из страны силами Митридата и умер от естественных причин. Со смертью Ариарата VII и Ариарата VIII династия Ариаратидов пресеклась.

Список правителей 
 Ариарат I (331 г. до н. э. — 322 г. до н. э.);
 Ариарат II (301 г. до н. э. — 280 г. до н. э.);
 Ариарамн (280 г. до н. э. — 230 г. до н. э.);
 Ариарат III (255 г. до н. э. — 220 г. до н. э.);
 Ариарат IV (220 г. до н. э. — 163 г. до н. э.);
 Ариарат V (163 г. до н. э. — 130 г. до н. э.);
 Ариарат VI (130 г. до н. э. — 116 г. до н. э.);
 Ариарат VII (116 г. до н. э. — 101 г. до н. э.);
 Ариарат VIII (101 г. до н. э. — 96 г. до н. э.).

Примечания

Ссылки 
 Ariarathid dynasty

Литература 
 
 
 
 
 
 

Цари Каппадокии
Династия Ариаратидов